Cynthiana può indicare diverse località degli Stati Uniti d'America:
Cynthiana – comune del Kentucky
Cynthiana – comune dell'Indiana
Cynthiana – comune dell'Ohio

Altro
Cynthiana – cortometraggio del 1918 prodotto dalla Vitagraph